Saukko-oja kan syfta på följande platser:

Finland 

 Saukko-oja (vattendrag i Finland), Lappland, 
 Saukkojoki, vattendrag, Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar